Такмичење у полумаратону на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 10. јула на улицама Амстердама. Старт и циљ били су на тргу испред Рајксмузеума. Ова дисциплина била је први пут на програму Европским првенствима у атлетици. Уведена је као замена за маратон и дисциплине брзог ходања, који се од преласка одржавања европских првенства сваке друге године, односно одржавања првенства у олимпијској години.

Земље учеснице 
Учествала су 92 полумаратонца из 31 земље. Земље учеснице могле су пријавити до 6 учесника због бодовања прве тројица такмичара за екипни пласман.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбржих европских тркача у полумаратону 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Екипни резултати 
Екипни резултати се рачунају у Европском купу у маратону 2016. Из сваке екипе се бодују по три првопласирана такмичара

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Полумаратон на Европском првенству у атлетици на отвореном